Schlacht bei Brüx steht für:
 Schlacht bei Brüx (1421), Schlacht der Hussitenkriege
 Schlacht bei Brüx (1434), letztes Gefecht der Hussitenkriege